Stratificatie kan verwijzen naar:
Stratigrafie; de verticale structuur van strata (aardwetenschappen/archeologie)
Stratificatie (botanie); stratificatie in de plantkunde
Sociale stratificatie; gelaagdheid van de bevolking in sociale klassen
Stratificatie (meer); verticale gelaagdheid in temperatuur van meren